Hallonören kan syfta på följande platser:

Finland 

 Hallonören, Korpo, Åboland, 
 Hallonören, Lovisa, Nyland, 

Robotskapade Finlandförgreningar